Global Volcanism Program, programa de la Smithsonian Institution per a l'elaboració d'una base de dades de la vulcanologia terrestre
 Partit Popular Panalemany (del seu nom en alemany Gesamtdeutsche Volkspartei), partit polític històric d'Alemanya
 Goa Vikas Party, partit polític de l'Índia